Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 682 dans le monde.

 Route régionale 682 en Finlande 
 Route nationale 682 en France